Porto Salvo, o Borgo di Gaeta – quartiere  di Gaeta
Porto Salvo – località di Vibo Valentia
Porto Salvo o Portosalvo – frazione di Mascali
Melito di Porto Salvo – comune della provincia di Reggio Calabria
Porto Salvo - freguesia del comune di Oeiras